Куахиникуила има више значења:

 Куахиникуила (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куахиникуила (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику